Malcolm Campbell (1885-1948), Brits motorcoureur en journalist
 Malcolm Campbell (1956), Australisch motorcoureur
 Malcolm Campbell (filmeditor)